Todd Jones (ur. 1968) – amerykański baseballista
 Todd Jones (ur. 1982) – amerykański muzyk, gitarzysta
 Todd Jones – kanadyjski curler